

Patronyme
 Anna Maria Perez de Tagle, (1990- ), est une actrice, mannequin et chanteuse américaine.
 Eduardo Frei Ruiz-Tagle, (1942- ), est un homme politique chilien.
 José Bernardo de Tagle, (1779-1825), fut un homme politique péruvien. 
 Luis Antonio Tagle, (1957- ), est un cardinal philippin.
 Marcial Tagle, (1973- ), est un acteur chilien.

Édifice
 Le Palais Torre-Tagle est un palais baroque espagnol situé dans le centre de Lima, au Pérou.

Homonymie
Homonymie de patronyme